The Dance:

 The Dance — седьмой и последний студийный альбом Faithless.
 The Dance — первый мини-альбом голландской Готик-метал-группы Within Temptation.
 The Dance — песня кантри-музыканта Гарта Брукса.